Іванівська селищна територіальна громада —  територіальна громада в Україні, в Генічеському районі Херсонської області. Адміністративний центр — смт Іванівка.

Утворена 30 травня 2017 року шляхом об'єднання Іванівської селищної ради та Балашівської, Благодатненської, Воскресенської, Нововасилівської, Новомиколаївської, Новосеменівської, Трохимівської, Шотівської сільських рад Іванівського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 смт (Іванівка), 3 селище (Веселівка, Новознаменка, Федорівка) і 24 сіл: Агаймани, Балашове, Благодатне, Воскресенка, Дмитрівка, Дружбівка, Захарівка, Зелений Гай, Квіткове, Любимівка, Мартівка, Михайлівка, Нововасилівка, Новодмитрівка Друга, Новодмитрівка Перша, Новомиколаївка, Новосеменівка, Першотравневе, Тимофіївка, Трохимівка, Українське, Широка Балка, Шотівка, Щасливе.

Джерела 
 
 Іванівська селищна громада

Примітки 

Громади Генічеського району
Засновані у Херсонській області 2017